Marcus Túlio Tanaka – japoński piłkarz, obrońca.
 Túlio Costa – brazylijski piłkarz, napastnik.